Bratři můžou být:
 Bratři (film, 1929) – americký film režiséra Scotta Pembrokea z roku 1929
 Bratři (film, 1987) – československý televizní film režiséra Ludvíka Ráži z roku 1987
 Bratři (film, 2001) – americký film režiséra Garyho Hardwicka z roku 2001
 Bratři (film, 2004) – dánský film režisérky Susanne Bierové z roku 2004
 Bratři (film, 2009) – americký film režiséra Jima Sheridana z roku 2009
 Bratři (film, 2017) – nizozemský film režiséra Brama Schouwa z roku 2017
 Bratři (film, 2023) – český film režiséra Tomáše Mašína z roku 2023
 Bratři (Star Trek: Nová generace, 1. řada) – díl 1. řady amerického seriálu Star Trek: Nová generace z roku 1988
 Bratři (Star Trek: Nová generace, 4. řada) – díl 4. řady amerického seriálu Star Trek: Nová generace z roku 1990
 Bratři (hudební skupina) – česká hudební skupina